Легендариумът () е литературна колекция от легенди.

Първоначално в средновековния латински език с този термин се обозначават текстове на легенди за живота на светци. Пример за това е запазеният от онова време „Анжуйски легендариум“ (или „Легендариум от Анжу“), датиран към XIV век.

Съгласно Оксфордския английски речник синоним на термина „легендариум“ е думата legendary, датирана от 1513 година. Пример за такава форма на название е средноанглийското South English Legendary.

В наши дни терминът legendary по-често се използва като прилагателно, отколкото като съществително. Формата „легендариум“ се употребява в няколко европейски езика. Тя обаче рядко се среща в английския, когато Джон Толкин я използва за обозначаване на свои измислени писания за Средната земя‎.

Източници 

Литературни термини
Джон Толкин